Pirri hace referencia a varios artículos:

Personas
 Antonio Pirri, pintor italiano.

Apodos
 Pirri (futbolista), José Martínez Sánchez, jugador de fútbol español;
 Pirri Mori, Francisco Javier Mori Cuesta, futbolista español;
 David Pirri, David Almazán Abril, futbolista y entrenador español;
 José Luis Abajo, "Pirri" esgrimista español;
 José Luis Fernández Eguia, alias "El Pirri", actor español del cine quinqui;

Además
 Pirri, especie de salmorejo típico de Coria del Río.

Hipocorísticos masculinos